Ну́ми-То́рум  (букв. «верхний бог») — в ханты-мансийской мифологии небесный бог.

У него есть жена — Калтась-эква. Шесть сыновей и дочь небесного бога стали территориальными духами-покровителями. Это Полум-Торум (на реке Пелым), Ас-ях Торум (в низовьях Оби), Нер-Ойка (Урал), Аут-отыр (на реке Аут, его символ щука), Ай-Ас-Торум (в верховьях Оби — так называемый «Обский старик», с рогами и хоботом, притягивавшем рыбу, его идол стоял около Обдорска), Тахткотль-Торум (река Сосъва, символ лягушка) и дочь Казым-ими, непобедимая богатырша. Всеобщее значение у хантов и манси получил седьмой сын Нум-Торума — Мир-Суснэ-хум (за миром наблюдающий человек) — посредник на путях живых и мертвых.

Другие названия 
«Белый старик», «Золотой свет», «Господь».. Также его называли "Верхним богом", «Большим стариком» (Алле-ики). Слово торум имело много значений - «небо», «Вселенная», «погода», «бог» (как,и финское слово "юмала", давшее имя верховному божеству Юмале).

Положение в пантеоне богов, описание 
Нум-Торум являлся создателем мира. Он (в других мифах - его отец Корс-Торум) велел гагаре, плававшей в водах Мирового океана, трижды нырять на дно, пока она не вынесла в клюве ил, из которого Нуми-Торум стал творить землю. 

Народная фантазия представляла его седым старцем в сияющих золотом одеждах. Сидя на небе на золотом стуле он держит в руке посох с золотым набалдашником и наблюдает в дыру за жизнью на земле. Легенды гласят: "На верхнем небе выстроено жилище Нум-Торума, «с серебряным дымоходом, с золотым дымоходом». Дом полон богатства, в нём семь отделений, где хранятся книги судьбы. Перед домом — столб для привязывания верховых лошадей и лестница, соединяющая небо и землю.
На священном лугу с золотой травой пасутся лошади, коровы и олени. Крылатая Калм — вестница богов обеспечивает передачу приказов и новостей.

Примечания

Ссылки 
 Небесный бог Нум-Торум 

Боги неба и атмосферных явлений
Боги по алфавиту
Мифология хантов и манси